Maloo steht für:

 HSV Maloo, Automodell des Herstellers HSV
 Kurt Maloo (Kurt Meier; * 1953), Schweizer Musiker, Double (Band)